Testudo fasciata est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo fasciata Suckow, 1798, synonyme de Trachemys terrapen (Bonnaterre, 1789)
Testudo fasciata Daudin, 1801 nec Suckow, 1798, synonyme de Homopus areolatus (Thunberg, 1787)

Deirochelyinae
Testudinidae
Synonyme de tortues (nom scientifique)